Ophiophthalmus normani är en ormstjärneart som först beskrevs av George Richard Lyman 1879.  Ophiophthalmus normani ingår i släktet Ophiophthalmus och familjen knotterormstjärnor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Knotterormstjärnor
normani